Höfinger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Höfinger (* 1969), österreichischer Politiker
 Konrad Höfinger (1886–1938), österreichischer Politiker (NSDAP)
 Oskar Höfinger (1935–2022), österreichischer Bildhauer
 Vinzenz Höfinger (1928–2015), österreichischer Kaufmann und Politiker

Siehe auch:
 Hofinger